biologia nella locuzione specificazione autonoma;
 diritto civile come modo di acquisto della proprietà;
 complemento di specificazione
 teoria degli insiemi come schema di assiomi di specificazione